Conclave de 1978 peut se référer:

 Conclave d'août 1978, conclave qui a élu le Pape Jean-Paul Ier
 Conclave d'octobre 1978, conclave qui a élu le Pape Jean-Paul II